Kepler ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Kepler (* 1943), neuseeländische Ornithologin
 Cameron B. Kepler (* 1938), US-amerikanischer Ornithologe
 Johannes Kepler (1571–1630), deutscher Astronom, Mathematiker und Theologe
 Katharina Kepler (1547–1622), Mutter des Johannes Kepler und als Hexe Verfolgte
 Max Kepler (* 1993), deutscher Baseballspieler
 Richard Ernst Kepler (1851–~1930, auch Keppler), deutscher Illustrator und Maler
 Shell Kepler (1958/61–2008), US-amerikanische Schauspielerin

Kepler steht auch für:
 (1134) Kepler, Asteroid
 Kepler (Mondkrater)
 Kepler (Weltraumteleskop), ein Weltraumobservatorium der NASA
 Kepler (Oper), eine Oper von Philip Glass
 Kepler (Satelliten), eine Konstellation von Kommunikationssatelliten
 eine GPU der Nvidia-Geforce-600-Serie
 eine Version der Softwareentwicklungsumgebung der Eclipse Foundation, siehe Eclipse (IDE)
 Johannes Kepler, zweite Ausführung des europäischen Raumtransporters Automated Transfer Vehicle

Siehe auch:
 Keppler
 Käpler
 Käppler
 Keppeler